In 2004 werd het 92ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 21 december 2003 tot 4 april 2004. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Remo beide won was er geen finale meer nodig.

Voorronde

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para